

Miejscowości na Białorusi 

 Jedlinowo – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Mieżany.

Miejscowości na Litwie 

 Jedlinowo – kolonia na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim, w starostwie Turmont.